Носковский, Владислав (1841—1881) — австрийский польский агроном, поэт, писатель, журналист, переводчик, преподаватель, музыкальный деятель и научный писатель по льноводству, публицист.
 Носковский, Зенон Владиславович (1889—1962) — украинский военный деятель.
 Носковский, Зыгмунт (1846—1909) — польский композитор, дирижëр и музыкальный педагог.

Топоним 
 Носковский — кордон, Пыщугский район, Костромская область, Россия.

См. также 
 Носков